Grown-Ups, een Britse televisiefilm
 Grown Ups (Britse serie), een Britse sitcom.
 Grown Ups (Amerikaanse serie), een Amerikaanse sitcom
 Grown Ups (film), een Amerikaanse film uit 2010.
Grown Ups (band), een band uit Chicago